Woodley (Berkshire) est une ville et une paroisse civile situé dans le comté du Berkshire en Angleterre.
 Woodley (Grand Manchester), Angleterre

C'est également un patronyme porté par :
 Dan Woodley (1967-), joueur professionnel américain de hockey sur glace,
 Erin Woodley (1972-), nageuse canadienne,
 Gerard Woodley (1970-2016), criminel américain,
 LaMarr Woodley (1984-), joueur américain de football américain,
 Shailene Woodley (1991-), actrice américaine,
 Tyron Woodley (1982-), pratiquant professionnel de MMA américain.
Homonymie de patronyme